Smif-n-Wessun: The Album четвертий студійний альбом хіп-хоп дуету Smif-N-Wessun який входить в супергрупу Boot Camp Click який вийшов 23 Жовтня 2007 на лейблі Duck Down Records. Альбом вийшов через два роки після останнього альбому Smif 'n' Wessun: Reloaded який вийшов 2005. На The Album присутні гості такі як Rock із Heltah Skeltah, Joell Ortiz, the Loudmouf Choir, Million Styles і Chuckii Star. Музику на альбомі писали Ken Ring, Collen and Webb, Rune Rotter, Tommy Tee, Soul Theory. Єдиний сингл на який зняли кліп був «Stomp», за участі Rock і Joell Ortiz.

Трек лист

Музичні альбоми 2007
Альбоми Duck Down Records